TV7 – rotocalco televisivo italiano 
 TV7 – piattaforma televisiva italiana gratuita
 TV7 – rete televisiva bulgara
 TV7 – rete televisiva ceca
 TV7 – rete televisiva finlandese
 TV7 – rete televisiva indonesiana
 TV7 – rete televisiva moldava, oggi TV8
 TV7 – rete televisiva svedese, oggi TNT
 TV7 – rete televisiva tunisina, oggi Télévision Tunisienne 1
 TV7 Benevento – rete televisiva italiana
 TV7 Bordeaux – rete televisiva francese
 TV7 Lombardia – rete televisiva italiana
 Tv7 Pathè – rete televisiva italiana
 TV7 Triveneta Friuli Venezia Giulia – rete televisiva italiana